ultras – wyznawca skrajnie prawicowych poglądów politycznych
 ultras – określenie zagorzałych kibiców drużyn zespołowych (gł. piłkarskich)